

Persone
 Gaetani – antica famiglia nobiliare originaria della città di Gaeta
 Gaetani di Pisa – Antica famiglia di origine gota
 Costantino Gaetani (1568-1650) – religioso italiano
 Ferdinando Moncada Gaetani, duca di San Giovanni (1646-1712) – nobile e politico italiano
 Francesco Maria Emanuele Gaetani (1720-1802) – storico italiano
 Gemma Gaetani (1972) – scrittrice e poetessa italiana
 Giuseppe Gaetani d'Aragona (1639-1710) – patriarca cattolico, diplomatico e nobile italiano
 Ippolita Cantelmo Stuart Gaetani dell'Aquila d'Aragona (1677-1754) – nobile e poetessa italiana
 Luciano Gaetani (1953) – musicista e psicologo italiano
 Pietro Gaetani o Caetani (1400 circa–1459) – nobile italiano
 Ottavio Gaetani (1566-1620) – gesuita e storico italiano
 Raimonda Gaetani (1942) – scenografa e costumista italiana
 Rocco Gaetani (1957-2020) – ex operaio, dirigente d'azienda e politico italiano
 Romina Gaetani (1977) − attrice argentina
 Salvatore Gaetani (1883-1967) – storico, filologo e filosofo italiano
 Villano Gaetani o Villano Villani (...–1175) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Palazzo Gaetani – edificio d'interesse storico-architettonico di Napoli